McCloskey ist der Familienname folgender Personen:

 Augustus McCloskey (1877–1950), US-amerikanischer Politiker
 Deirdre McCloskey, früher Donald McCloskey (* 1942), US-amerikanische Ökonomin
 Frank McCloskey (1939–2003), US-amerikanischer Politiker
 Jack McCloskey (1925–2017), US-amerikanischer Basketballspieler, -trainer und -funktionär
 John McCloskey (1810–1885), US-amerikanischer Kardinal, Erzbischof von New York
 Leigh McCloskey (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler
 Molly McCloskey (* 1964), US-amerikanische Autorin
 Pete McCloskey (* 1927), US-amerikanischer Politiker
 Robert McCloskey (1914–2003), US-amerikanischer Autor und Illustrator von Kinderbüchern
 Robert J. McCloskey (1922–1996), US-amerikanischer Diplomat und Journalist
 Stuart McCloskey (* 1992), irischer Rugby-Union-Spieler
 Suzie McCloskey (* 1955), britische Sängerin, siehe Zenda Jacks
 William George McCloskey (1823–1909), Bischof von Louisville, Kentucky